Deutsches Hochamt steht für:
 Deutsches Hochamt (Michael Haydn), vier deutsche Messen von Michael Haydn
 eine Liturgieform der römisch-katholischen Kirche, siehe Betsingmesse #Singmesse